Johannisbrunnen steht für:
 Johannisbrunnen-Heilwasser, Mineralwasser aus einem Artesischen Brunnen in Hof bei Straden, Österreich
 Johannisbrunnen (Treysa), Brunnen auf dem Marktplatz der Stadt Treysa in Hessen, Deutschland
 Johannisbrunnen (Wingst), Quelle auf dem Gemeindegebiet Wingst in Niedersachsen, Deutschland
Siehe auch:
 Johannesbrunn